GB steht für:
 Chevrolet GB, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren, siehe Chevrolet Master
 Games Behind, ein statistischer Wert aus dem Baseball
 Gambia nach dem ICAO-Code
 Game Boy, eine Spielkonsole des Herstellers Nintendo
 einen Ganzblock der Eisenbahn, z. B. bei LZB-CIR-ELKE
 Garabit B, eine Fahrzeugbegrenzungslinie der Eisenbahn
 Gästebuch, insbesondere im Internet häufig als Abkürzung für elektronische Gästebücher verwendet
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers George Baets
 GB Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 GB Racing Sports, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 GB Restorations, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 GB Standard, kurz für Guójiā Biāozhǔn (), das Kürzel für nationale Normen der Volksrepublik China
 eine Handelskette des Carrefour-Konzerns in Belgien, siehe Carrefour (Unternehmen)
 Gefechtsbereitschaft (DD)
 Georg Bondi Verlag, als Monogramm im Verlagssignet
 German Bowl, das Endspiel um die deutsche Meisterschaft im American Football
 Geschäftsbereich, eine Zuständigkeitsaufteilung
 Geschäftsbericht
 Ghabbour Group, ägyptischer Fahrzeughersteller
 Gigabyte (Dezimalpräfix), Abkürzung für 109 Bytes = 1.000.000.000 Bytes; siehe Byte#Präfixe
 Gilbert (Einheit), eine veraltete elektromagnetische cgs-Einheit
 Gland–Begnins, ehemalige meterspurige Überlandstraßenbahn im Kanton Waadt, Schweiz
 Gotthardbahn-Gesellschaft, schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Government-Binding-Theorie, die Rektions- und Bindungstheorie der Linguistik
 Großbild in der Fotografie, siehe Großformat (Fotografie)
 Gummigleisbremse, Fachbegriff für eine Gleisbremse in Rangieranlagen der Eisenbahn in Deutschland, vor 1998 auch GGB genannt
 Gurtenbahn, eine Standseilbahn bei Bern
 Güterbahnhof, eine Verkehrs- und Betriebsanlage von Eisenbahnen
 Gymnasium Bäumlihof in Basel, Schweiz
 Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, ALPHA-2-Ländercode nach ISO 3166-1 und bis 2021 Kfz-Nationalitätszeichen

GB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Maidstone
 Österreich: Politische Expositur Gröbming

gb steht für:
 die Schreibweise eines Lautes in mehreren westafrikanischen Sprachen, siehe Labial-velarer Plosiv

Gb steht für:
 Gb 2/2, ehemaliger rumänischer Straßenbahntyp
 Gefahrgutbeauftragter
 Gigabit (Dezimalpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 109 Bits = 1 GBit oder 1.000.000.000 Bits; siehe Bit

Abkürzung